Никогда — словарное значение: ни в какой момент на всём протяжении рассматриваемого отрезка времени; ни в какой момент времени; ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах; ни разу.

 Никогда, Гавриил Потапович (1885 — ?) — офицер Русской императорской армии, Георгиевский кавалер.
 «Никогда» — советский чёрно-белый художественный фильм, психологическая социальная драма, 1962.